Porfiria eritropoiética pode se referir a:
 Anemia sideroblástica ligada ao X (XLSA)
 Porfiria eritropoiética congênita (CEP)
 Protoporfiria eritropoiética (EPP)

Ver também 
 Porfiria
 Porfiria hepática

Eritropoietica
Desambiguação